John Bamford Slack (1857–1909) – brytyjski polityk, deputowany z St Albans
 John M. Slack Jr. (1915–1980) – amerykański polityk, kongresmen i Wirginii Zachodniej
 John Slack (1930–2012) – angielski krykiecista